

Pessoas
Robert Carlock

Localidades

Carlock (Illinois)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos